Дадаш Казиханович Казиханов (15 сентября 1979) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Первым профессиональным клубом Дадаша Казиханова стал «Моздок» из одноимённого города, за который он провёл 41 матч. Далее он играл в украинском «Днестре» из Новоднестровска. Вернувшись в Россию играл за различные клубы, пока в 2005 году не остановился в хабаровской «СКА-Энергии». В июле 2010 года был выставлен клубом на трансфер. Через месяц был отзаявлен и отдан в аренду барнаульскому «Динамо» В начале 2012 года стал игроком украинского клуба «Жемчужина» Ялта.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 https://kkff-kuban.nagradion.ru/tournament15278/player/302535 

Футболисты России
Футболисты Украины
Игроки ФК «Моздок»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Спартак» Йошкар-Ола
Игроки ФК «Автодор»
Игроки ФК «Динамо» Брянск
Игроки ФК «Звезда» Иркутск
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Динамо» Барнаул
Игроки ФК «Жемчужина» Ялта